Персидский мусор — совокупность архитектурных деталей и скульптур, повреждённых или осквернённых персами в Афинах в 480/479 г. до н. э.

История 
В 480 году до н. э. во время Греко-персидских войн персидское войско захватило афинский Акрополь. Почти все граждане Афин в тот момент покинули город, а вернувшись, нашли храмы разрушенными, а сокровища разграбленными. Осквернённые святыни были собраны и закопаны афинянами, а на месте старых храмов постепенно были воздвигнуты новые.

Захоронение «персидского мусора» было найдено в 1863—1866 годах французским археологом Шарлем Эрнестом Бёле́; другую часть позднее обнаружили Панайотис Каввадис и Вильгельм Дёрпфельд. Среди находок — многочисленные архаические коры, а также фрагменты фронтонов храмов, которые предположительно были расположены на Акрополе. На многих скульптурах хорошо сохранились следы краски, которые позволяют сделать выводы о колористике архаических памятников.

Статуи из «персидского мусора»

Примечания

Литература 
 Kavvadias, P., Kawerau, G. Die Ausgrabung der Akropolis vom Jahre 1885 bis zum Jahre 1890.
 Jens Andreas Bundgaard, The Excavation of the Athenian Acropolis 1882—1990. The Original Drawings edited from the papers of Georg Kawerau. Kopenhagen 1974.
 Astrid Lindenlauf: Der Perserschutt auf der Athener Akropolis. In: Wolfram Hoepfner (Hrsg.), Kult und Kultbauten auf der Akropolis. Internationales Symposion vom 7. bis 9. Juli 1995 in Berlin. Berlin 1997, S. 45-115
 Martin Steskal: Der Zerstörungsbefund 480/79 der Athener Akropolis. Eine Fallstudie zum etablierten Chronologiegerüst. Antiquitates — Archäologische Forschungsergebnisse, Bd. 30. Verlag Dr. Kovač, Hamburg 2004, ISBN 978-3-8300-1385-3

Афинский Акрополь
Греко-персидские войны
Археология в Греции
Открытия 1863 года
480 год до н. э.
479 год до н. э.